Goldene-Rosen-Synagoge steht für:
 Goldene-Rosen-Synagoge (Dnipro)
 Goldene-Rosen-Synagoge (Lemberg)